Schottmalhorn steht für
 Schottmalhorn (Steinernes Meer) (), einen Berg im Steinernen Meer an der Grenze zwischen Bayern und dem Land Salzburg
 Schottmalhorn (Reiter Alm) (), einen Berg auf der Reiter Alm in den Berchtesgadener Bergen in Bayern
 Schottmalhorn (), einen Berg der Hochkalter-Gruppe in den Berchtesgadener Bergen, siehe Hochkalter